Schaap ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schaap, bekannt als Ted Scapa (* 1931), niederländisch-schweizerischer zeitgenössischer Künstler, ehemaliger Verleger und Fernsehmoderator
 Elise Schaap (* 1982), niederländische Schauspielerin und Sängerin
 Franz Schaap (1911–1983), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz Schaap (* 1981), deutscher Journalist und Autor
 Johannes Henricus Schaap (1823–1889), niederländischer Bischof in Suriname
 Phil Schaap (1951–2021), US-amerikanischer Hörfunkmoderator, Historiker, Jazzautor und Musikproduzent
 Rinus Schaap (1922–2006), niederländischer Fußballspieler
 Walter E. Schaap (1917–2005), US-amerikanischer Autor und Übersetzer

Schaap als Teil von Firmierungen:
 Schaap Cycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Schaab